Криви́й Ліс — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2 км на південний захід від села Трахтемирів, між ним та селом Великий Букрин, на кордоні із Київською областю.

Урочище представлене лісовим масивом, що зростає на низинному, відмінного від всього регіону, узбережжі Канівського водосховища. На півдні над урочищем піднімається височина, на півночі знаходяться окремі будинки села Трахтемирів. Через урочище проходить асфальтована дорога до Трахтемирова.

Григорівська сільська рада (Канівський район)
Урочища Канівського району